Айтеке бі — великий казахський бей.

Айтеке Бі — назви населених пунктів і залізничних станцій у Казахстані:
 Айтеке Бі — селище в Кизилординській області, центр Казалінського району
 Айтеке Бі — село в Південно-Казахстанській області, Сайрамський район
 Айтеке Бі — залізнична станція в Казахстані

Див. також 
 Айтекебійський район